Меще́рское — название населённых пунктов в России:
 
 Мещерское — посёлок в Чеховском районе Московской области.
 Мещерское — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Мещерское — усадьба в Чеховском районе Московской области.
 Мещерское — посёлок в Навашинском районе Нижегородской области.
 Мещерское — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Мещерское — село в Киреевском районе Тульской области.

См. также 
 Мещерский
 Мещерское — озеро в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
 Мещерское Озеро — микрорайон Нижнего Новгорода.
 Мещерское озеро — отменённая станция метро в Нижнем Новгороде.
 Сормовско-Мещерская линия — линия Нижегородского метрополитена.
 Соколово-Мещерское
 Соколово-Мещерская улица